Central-östliga malajo-polynesiska språk är en undergrupp av de malajo-polynesiska språken. Språkgruppen inbegriper totalt över 700 språk.

Språkgruppen har tidigare indelats i två undergrupper, den centrala och den östliga, men denna indelning finner ej stöd i modern språkforskning.

Källor 

Malajo-polynesiska språk